Matica slovenska
 Matica slovenská, l'association slovaque,
 Slovenska matica, l'association slovène aussi appelée Matica slovenska.